В одиночному розряді тенісного турніру Puerto Rico Open 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Дженніфер Капріаті здобула титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон 5–7, 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Зіна Гаррісон (фінал)
  Дженніфер Капріаті (переможниця)
  Емі Фрейзер (1-ше коло)
  Одра Келлер (чвертьфінал)

 Раффаелла Реджі (2-ге коло)
 Джиджі Фернандес (півфінал)
 Лорі Макніл (чвертьфінал)
 Енн Гроссман (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Puerto Rico Open